Mount Roy ist der Name folgender Berge:

 Mount Roy (Antarktika) in den Victory Mountains, Viktorialand
 Mount Roy (Bulloo) in Bulloo Shire, Queensland, Australien
 Mount Roy (Mackay) in der Mackay Region, Queensland, Australien
 Mount Roy, alternative Name des Roys Peak im Queenstown-Lakes District, Südinsel von Neuseeland